La primavera romana della signora Stone (The Roman Spring of Mrs. Stone) – romanzo breve del 1950 di Tennessee Williams;
 La primavera romana della signora Stone (The Roman Spring of Mrs. Stone) – film del 1961 diretto da José Quintero tratto dal romanzo omonimo.
 La primavera romana della signora Stone (The Roman Spring of Mrs. Stone) – film TV del 2003 diretto da Robert Allan Ackerman